Miejscowości w Polsce:
 Pióry – nieistniejąca wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Połaniec
 Pióry-Pytki – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Mordy
 Pióry Wielkie – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Mordy